Nossa Senhora do Rosário (Calheta) (Topo)
Nossa Senhora do Rosário (Lagoa)